Bartková – potok, dopływ Oravcovej na Słowacji
 Bartková – potok, dopływ Slatiny na Słowacji
 Bartková (1790 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji